Чепош:
 Чепош — река на Алтае.
 Чепош — село, Чемальский район Республики Алтай.